Sistema numerico binario, un modo di contare diverso dal decimale;
Sistema binario, in astronomia, termine generico per indicare un sistema composto da due corpi legati dalla forza di gravità;
Sistema binario di stelle, termine astronomico che indica una stella doppia (binaria).